Walsham kan syfta på:

 Walsham le Willows – en by och en civil parish i Mid Suffolk i Suffolk i England
 Walsham Rocks – en ö i Antarktis
 North Walsham en stad i North Norfolk, Norfolk, England
 South Walsham – förgrening
 William Walsham How – Anglikansk psalmdiktare och biskop